La dolce vita est une époque d'effervescence culturelle dans l'Italie des années 1950 et les années 1960. Le terme peut également désigner :
 La dolce vita, film de Federico Fellini sorti en 1960
 La dolce vita, album de Christophe sorti en 1977
 Dolce Vita, single de Ryan Paris sorti en 1983
 Dolce Vita, album de Dany Brillant paru en 2001